Miejscowości w USA:
 Canistota – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
Gminy w USA:
 Canistota (ang. Canistota Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook